Osoby o nazwisku Rabczewski, Rabczewska:

 Dorota Rabczewska znana jako Doda (ur. 1984) – polska piosenkarka.
 Paweł Rabczewski (ur. 1949) – polski sztangista.